Fotbollsallsvenskan 1925/1926 bestod av 12 lag och var den andra säsongen av Fotbollsallsvenskan. Höstsäsongen spelades 2 augusti-1 november 1925 och vårsäsongen spelades 2 april-6 juni 1926. En seger gav 2 poäng, oavgjort gav 1 poäng och en förlust gav 0 poäng. Segrarna Örgryte IS blev dock inte svenska mästare då Allsvenskan inte fick svensk mästerskapsstatus förrän säsongen 1930/31.

Skytteligan denna säsong vanns av Örgryte IS Carl-Erik Holmberg på 29 mål, före fjolårsvinnaren Filip Johansson. En större satsning på försvarsspelet inom fotbollen framtvingade detta år en ny offsideregel; den gamla regeln stadgade minst tre motståndare mellan anfallaren och målet, den nya att det räckte med minst två. Detta till trots stod sig "Svarte Filips" målrekord från 1924/1925 mer än väl.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1925 i Sverige
1926 i Sverige
1925/1926
Fotbollssäsongen 1925/1926